Bitwa pod Mbwila miała miejsce 29 października 1665 r. w trakcie wojny domowej w Królestwie Konga. Była jednym z decydujących starć stoczonych przez Portugalczyków w podbitym kraju. Bitwa zakończyła się śmiercią miejscowego władcy (tzw. Mani Kongo) António I a jej wynik zadecydował o ostatecznym rozbiciu Królestwa na mniejsze podległe Portugalczykom prowincje.

Głównymi powodami wybuchu konfliktu był handel niewolnikami jakiego dopuszczali się od wielu lat Portugalczycy a także rezygnacja António I z respektowania wszystkich dotychczas zawartych z Portugalią układów i żądania przez niego zwrotu zajętych dotychczas ziem Konga.

Siły portugalskie i wspierające je miejscowe oddziały opozycji zebrały się w mieście Luanda (obecnie Angola). Dowództwo nad nimi objął Luis Lopes de Sequeira – żołnierz pochodzenia portugalsko-afrykańskiego. Siły Sequeiry liczyły 450 muszkieterów wyposażonych w dwa lekkie działa oraz oddział piechurów. Armia kongijska składała się z 380 strzelców, znaczną liczbę łuczników i piechoty. Władca kongijski na miejsce bitwy zabrał ze sobą całe państwowe archiwum oraz kasę, obawiając się przywłaszczenia funduszy przez jednego z uzurpatorów.

Do starcia doszło pod Mbwilą (Ambuilą). Portugalczycy pobili przeciwnika zadając mu znaczne straty. António I został ścięty a głowa Mani Kongo została publicznie wystawiona w jednej z kaplic w Zatoce Luanda. Do Lizbony jako trofea wysłano koronę i berło władcy. Po zwycięstwie pod Mbwilą ziemie Królestwa Konga dostały się pod kontrolę portugalską.

Bibliografia 
 Thornton, John. Warfare in Atlantic Africa, 1998. London: University College of London Press.

Bitwy w 1665
Bitwy w historii Afryki
Bitwy w historii Portugalii
Bitwa pod Mbwila